The Free (Nederlandse band)
 The Free (Duitse band)

Zie ook
 Free - doorverwijspagina